Lampertz steht für
 Richard Müller-Lampertz (1910–1982), deutscher Dirigent, Pianist und Komponist
 Lampertz GmbH, Unternehmen zum Bau von Rechenzentren